Elephantoidea — надсемейство млекопитающих отряда хоботные, в которую входят слоны, а также их ближайшие родственники. Описано Джоном Греем в 1821 году. Древнейшие представители известны из отложений олигоцена. Аутапоморфным признаком группы считается наличие шахматного рисунка, образуемого дентинными канальцами.

Примечания 

Хоботные